La tour Rose peut faire référence à : 
  traboule de la Tour Rose à Lyon ;
 Le Naval Monument, mémorial américain à Brest.